MOXO, CPT-MOXO — это тест непрерывной производительности (CPT от англ. «Continuous Performance Test») для диагностики СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности) у детей и взрослых. Тест MOXO был разработан израильским ученым Ниром Яхином. Научное руководство и сопровождение проекта осуществляют Эдмунд Сонуга-Барк — профессор психологии в Институте психологии, психиатрии и нейронауки Лондонского Королевского колледжа (Великобритания); и Сезар Сутулло —профессор, доктор медицинских наук Университета Наварры (Испания).

МОХО представляет собой стандартизированный компьютеризированный тест, который способен диагностировать симптомы СДВГ и СДВ с точностью 95 %. Две версии теста рассчитаны на детей (6-12 лет), а также подростков и взрослых (13-70 лет).

Тест состоит из восьми этапов (уровней). Общая продолжительность теста составляет до 20 мин.

Процесс тестирования 
Испытуемый должен реагировать нажатием на пробел при появлении на экране целевых и не целевых стимулов. Данные стимулы представлены в виде мультипликационных картинок без букв и цифр.

Целевым стимулом в детской версии является лицо ребенка, во взрослой — игральная карта (червовый туз). Нецелевыми стимулами в обеих версиях выступают пять различных изображений животных.

Тест воссоздает визуальные и слуховые отвлекающие раздражители, с которыми испытуемый сталкивается в реальной жизни. Данный аспект тестирования помогает более точно диагностировать симптомы СДВГ у испытуемого.

Отвлекающие раздражители имеют разную степень сходства с нецелевым стимулом.

Результаты теста MOXO основаны на когнитивной и поведенческой характеристике пациента. Результаты теста вычисляются путем оценки четырех основных показателей эффективности: внимательности, согласованности действий, импульсивности и гиперактивности.
 Индекс Внимательности измеряет количество правильных ответов (нажатие пробела в ответ на целевой стимул) во время презентации стимула или последующего периода отсутствия стимулов.
 Индекс Согласованности действий вычисляет количество правильных ответов, заданных только тогда, когда цель присутствовала на экране.
 Индекс Импульсивности вычисляет количество импульсных действий, выполненных в то время, когда на экране появляется нецелевой стимул. Как правило, ошибки кодируются в случае ненадлежащего ответа на цель (например, нажатие случайной клавиши). Индекс импульсивности рассматривает как импульсивное поведение только нажатие на пробел в ответ на нецелевой стимул. Все другие «неправильные» ответы классифицируются как действие гиперактивности.
 Индекс Гиперактивности представляет собой общее количество всех ответов в процессе тестирования, которые не были закодированы как импульсные ответы. Такие ответы включают: множественное нажатие пробела в ответ на целевые или нецелевые раздражители; произвольное нажатие любой клавиши клавиатуры, кроме пробела.

Технические особенности и результаты 
Процесс прохождения теста не требует специальных навыков или знаний. Испытуемый проходит тест MOXO с помощью подключенного к Интернету компьютера. Для прохождения теста испытуемый также использует наушники. Результаты теста — численные значения симптомов СДВГ компьютерная программа выдает сразу после завершения тестирования.

Применение в мире 
На сегодняшний день тест применяется в Израиле, США и странах Европы. По состоянию на 2018 год, проведено уже более 250 000 тестов МОХО для диагностики людей с диагнозом СДВГ и СДВ.

Примечания

Литература 
 Grossman E. S. et al., Beating Their Chests: University Students With ADHD Demonstrate Greater Attentional Abilities on an Inattentional Blindness Paradigm. Neuropshycology, (2015).
 Mick E, Faraone SV. Genetics of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2008;17(2):261-84, vii-viii. DOI: 10.1016/j.chc.2007.11.011.
 Зиновева О. Е., Роговина Е. Г., Тыринова Е. А. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2014;(1): 4-8.

Психофизиологические методы диагностики и коррекции внимания
Психологические тесты
Тесты непрерывной производительности